Petersberg steht für:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Petersberg (Flintsbach) (ca. 847 m), bei Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Petersberg (Thüringer Schiefergebirge) (646,6 m), bei/in Lichte, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Petersberg (Frankenhöhe) (504,3 m), bei Marktbergel, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Petersberg (Eisenach) (344,2 m), im kreisfreien Eisenach, Thüringen
 Petersberg (Siebengebirge) (336,2 m), bei Königswinter, im Siebengebirge, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Petersberg (bei Halle) (250,4 m), bei Petersberg (nahe Halle), Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Petersberg (Rheinhessen) (245,6 m), bei Gau-Odernheim, Rheinhessen, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Petersberg (Erfurt) (ca. 231 m), im kreisfreien Erfurt, Thüringen
 Petersberg (Mosel) (222,8 m), bei Neef, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Petersberg (Koblenz) (104,0 m), in Lützel, kreisfreies Koblenz, Rheinland-Pfalz

Gemeinden in Deutschland:
 Petersberg (Hessen), Gemeinde im Landkreis Fulda, Hessen
 Petersberg (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Petersberg (Saalekreis), Gemeinde im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Petersberg (Saale-Holzland-Kreis), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

Gemeindeteile in Deutschland:
 in Bayern:
 Petersberg (Erdweg), Ortsteil der Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau
 Petersberg (Flintsbach), Ortsteil der Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim
 Petersberg (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg
 in Hessen:
 Petersberg (Bad Hersfeld), Ortsteil der Stadt Bad Hersfeld, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 in Mecklenburg-Vorpommern
 Petersberg (Lockwisch), Ortsteil der Stadt Schönberg, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Petersberg (Pinnow), Ortsteil der Gemeinde Pinnow, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 in Nordrhein-Westfalen
 Petersberg (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Oberbergischer Kreis
 in Sachsen:
 Petersberg (Döbeln), Ortsteil der Stadt Döbeln, Landkreis Mittelsachsen
 in Sachsen-Anhalt:
Petersberg (Petersberg), Ortsteil der Gemeinde Petersberg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt 

Ortschaften außerhalb Deutschlands:

in Österreich:
 Petersberg (Gemeinde Aich), Katastralgemeinde von Aich, Bezirk Liezen, Steiermark
 Petersberg (Gemeinde Kilb), Ortsteil von Kilb im Bezirk Melk, Niederösterreich
 Petersberg (Gemeinde St. Johann), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Johann am Wimberg im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
in Italien:
 Petersberg (Deutschnofen), Ort in Südtirol
in der Schweiz:
 Petersberg AG, Ortschaft in der Gemeinde Gebenstorf, Kanton Aargau

Ortschaften, historischer deutscher Name:
 Piotrówko (bis 1945 Petersberg), Ort der Landgemeinde Budry, Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Piotrówka (Mrągowo) (bis 1945 Petersberg), Ort der Landgemeinde Mrągowo, Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sânpetru (Brașov) (dt. Petersberg), Gemeinde im Burzenland, Siebenbürgen, Kreis Brașov, Rumänien

Bauten:
 Bundesgästehaus Petersberg, bei Bonn
 Burg Petersberg, bei Friesach, Kärnten
 Burg St. Petersberg, bei Silz im Inntal, Tirol
 Kloster Petersberg – mehrere Klöster
 Zitadelle Petersberg, in Erfurt, Thüringen

Weinbau-Großlagen:
 Großlage Petersberg (Rheinhessen), im Bereich Nierstein des Anbaugebiets Rheinhessen, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Großlage Petersberg (Siebengebirge), im Bereich Siebengebirge des Anbaugebiets Mittelrhein, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 MS Petersberg, Rheinschiff der Personenschifffahrt Pilger-Hoitz (Wachtberg)
 Petersberg (Magdeburg), Straße in Magdeburg in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Mount Peter
 Petersberg-Aufgaben
 Petersberg-Tunnel
 Petersberger Abkommen
 Petersberger Klimadialog
 Sankt Petersberg